Plusieurs notions proches mais néanmoins distinctes, portent le nom de pseudo-vecteur (ou pseudovecteur). La meilleure manière de les distinguer est l'approche tensorielle.

 pseudo-vecteur : objet mathématique pouvant être représenté par un tenseur d'ordre 2.  
  : notion utilisée en physique. C'est un pseudo-tenseur d'ordre 1.
 pseudovecteur  : notion utilisée en physique comme synonyme de "vecteur axial". C'est un tenseur d'ordre 1.

L'écriture en 1 mot ou 2 mots (avec trait d'union) n'est pas significative. L'usage en mathématique est d'utiliser un trait d'union. En physique, on trouve les deux écritures.